Cheilaria är ett släkte av svampar. Cheilaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cheilaria